Ниже представлен список округов и  американского штата Виргиния.

Общие данные 
Виргиния состоит из 95 округов и 38 , которые не входят ни в один округ и являются полностью самостоятельными административно-территориальным единицами второго уровня.
Пять юридически «независимых городов» (Виргиния-Бич, Чесапик, Ньюпорт-Ньюс, Хэмптон и Саффолк) фактически являются округами, поэтому имеют сравнительно (для понятия город) большую площадь и низкую плотность населения. Наоборот, юридически округ Арлингтон фактически является городом, поэтому имеет сравнительно (для понятия округ) маленькую площадь и высокую плотность населения.
Четыре пары округов и независимых городов Виргинии носят одинаковое название, но не имеют никакого отношения друг к другу, зачастую находясь в разных частях штата: это Ричмонд, Роанок, Франклин и Фэрфакс.
Нередки случаи, когда независимый город является окружным центром какого-либо округа, сам в его состав не входя.
В процентном соотношении в Виргинии в честь женщин названо больше округов, чем в любом другом штате.
Пять округов Виргинии входят в первую двадцатку списка округов США с самым высоким доходом, занимая, в том числе, 1-ю, 3-ю и 6-ю строчки.

Округа
 Самый большой округ по общей площади (суша + открытые водные пространства) — Аккомак, 3393 км².
 Самый большой округ по площади суши — Питтсильвания, 2510 км².
 Самый маленький округ — Арлингтон, 67 км².
 Округ с наибольшим количеством жителей — Фэрфакс,  человека.
 Округ с наименьшим количеством жителей — Хайленд, 2216 человек.
 Округ с наибольшей плотностью населения — Арлингтон, 3506,9 чел./км².
 Округ с наименьшей плотностью населения — Хайленд, 2,1 чел./км².
 Самые старые округа — Джеймс-Сити и Чарльз-Сити, оба созданы в 1619 году.
 Самый молодой округ — Диккенсон, создан в 1880 году.

Независимые города
 Самый большой город по общей площади (суша + открытые водные пространства) — Виргиния-Бич, 1290 км².
 Самый большой город по площади суши — Саффолк, 1000 км².
 Самый маленький город — Фолс-Черч, 5,48 км².
 Город с наибольшим количеством жителей — Виргиния-Бич,  человек.
 Город с наименьшим количеством жителей — Нортон, 3864 человека.
 Город с наибольшей плотностью населения — Александрия, 4114 чел./км².
 Город с наименьшей плотностью населения — Саффолк, 90 чел./км².
 Самый старый город (по присвоению статуса «независимый») — Норфук, статус с 1845 года.
 Самые молодые города (по присвоению статуса «независимый») — Манассас, Манассас-Парк и Покосон, у всех трёх статус с 1975 года.

Список округов 
Сортировка по умолчанию — по названию округа, по алфавиту. Также любой столбец можно отсортировать по алфавиту (по убыванию-возрастанию), нажав на чёрные треугольники в заглавии столбца.
{| class="sortable wikitable" style="text-align:center;"
|-
!Название || Образован (год) || Окружной центр<ref>Counties in Virginia and the Location of their Seats of Government   на сайте dhcd.virginia.gov</ref> || Население || Площадь (км²) || (чел./км²) || На карте штата || Комментарии, 
|-
| Айл-оф-Уайт || 1634 ||  || 36 596 (2016) || 940 / 818 || 44,7 ||  || 
|-
| Аккомак || 1671 ||  || 32 947 (2016) || 3393 / 1165 || 28,3 ||  || Первый из 95 округов Виргинии по алфавиту. Самый большой округ штата по общей площади, но лишь 35-й по площади суши. Самый восточный округ Виргинии. 
|-
| Албемарл || 1744 || Шарлотсвилл || 106 878 (2016) || 1880 / 1867 || 57,2 ||  || 
|-
| Аллегейни || 1822 || Ковингтон || 15 595 (2016) || 1163 / 1153 || 13,5 ||  || 
|-
| Амилия || 1735 ||  || 12 913 (2016) || 930 / 919 || 14,1 ||  || 
|-
| Амхерст || 1761 ||  || 31 633 (2016) || 1241 / 1228 || 25,8 ||  || 
|-
| Аппоматтокс || 1845 ||  || 15 475 (2016) || 868 / 862 || 18,0 ||  || 
|-
| Арлингтон || 1801 || — || 234 965 (2017) || 67 / 67 || 3506,9 ||  || Самый маленький округ США по площади, фактически является городом, а не округом. Занимает 6-е место в списке округов США с самым высоким доходом: 10 % его жителей возраста 25—34 года зарабатывают более  долларов в год, при среднем показателе по стране в 2 % (данные 2008 г.). На территории округа расположены несколько объектов национального уровня: Пентагон, один из крупнейших аэропортов страны, Арлингтонское кладбище. 
|-
| Бакингхем || 1761 ||  || 17 048 (2016) || 1513 / 1502 || 11,4 ||  || В округе находится географический центр штата. 
|-
| Бат || 1790 ||  || 4476 (2016) || 1386 / 1370 || 3,3 ||  || 
|-
| Бедфорд || 1754 || Бедфорд || 77 960 (2016) || 1992 / 1950 || 40,0 ||  || 
|-
| Блэнд || 1861 ||  || 6513 (2016) || 930 / 927 || 7,0 ||  || Один из немногих округов США, не имеющих ни одного инкорпорированного населённого пункта. 
|-
| Ботеторт || 1770 ||  || 33 231 (2016) || 1414 / 1401 || 23,7 ||  || 
|-
| Брансуик || 1720 ||  || 16 243 (2016) || 1474 / 1466 || 11,1 ||  || 
|-
| Бьюкенен || 1858 ||  || 22 178 (2016) || 1305 / 1303 || 17,0 ||  || Единственный округ штата, граничащий одновременно и с Западной Виргинией и с Кентукки. 
|-
| Вашингтон || 1776 || Абингдон || 54 214 (2016) || 1466 / 1453 || 37,3 ||  || 
|-
| Галифакс || 1752 ||  || 34 992 (2016) || 2150 / 2119 || 16,5 ||  || 
|-
| Генри || 1777 || Мартинсвилл || 51 445 (2016) || 995 / 989 || 52,0 ||  || 
|-
| Глостер || 1651 ||  || 37 214 (2016) || 746 / 565 || 65,9 ||  || 
|-
| Грейсон || 1793 ||  || 15 107 (2016) || 1155 / 1145 || 13,2 ||  || В округе находится гора  — высшая точка Виргинии (1746 м). 
|-
| Грин || 1838 ||  || 19 371 (2016) || 407 / 404 || 47,9 ||  || 
|-
| Гринсвилл || 1780 ||  || 11 706 (2016) || 769 / 764 || 15,3 ||  || 
|-
| Гучленд || 1728 ||  || 22 685 (2017) || 751 / 728 || 31,1 ||  || 
|-
| Джайлс || 1806 ||  || 16 857 (2016) || 932 / 922 || 18,3 ||  || В округе находится озеро  — одно из двух естественных озёр Виргинии. 
|-
| Джеймс-Сити || 1619 || Уильямсберг || 74 404 (2016) || 464 / 368 || 202,2 ||  || 
|-
| Дикенсон || 1880 ||  || 14 968 (2016) || 865 / 857 || 17,5 ||  || 
|-
| Динуидди || 1752 ||  || 28 144 (2016) || 1313 / 1305 || 21,6 ||  || 
|-
| Йорк || 1634 || Йорктаун || 67 976 (2016) || 557 / 272 || 249,9 ||  || Последний из 95 округов Виргинии по алфавиту. 
|-
| Калпепер || 1749 || Калпепер || 51 282 (2017) || 992 / 982 || 52,2 ||  || 
|-
| Камберленд || 1749 ||  || 9652 (2016) || 777 / 769 || 12,6 ||  || 
|-
| Каролайн || 1727 ||  || 30 461 (2017) || 1391 / 1368 || 22,3 ||  || 
|-
| Кинг-Джордж || 1720 ||  || 26 337 (2017) || 487 / 466 || 56,5 ||  || 
|-
| Кинг-Уильям || 1702 ||  || 16 334 (2016) || 741 / 710 || 23,0 ||  || 
|-
| Кинг-энд-Куин || 1691 ||  || 7159 (2016) || 844 / 816 || 8,8 ||  || 
|-
| Кларк || 1836 || Берривилл || 14 508 (2017) || 461 / 456 || 31,8 ||  || 
|-
| Крейг || 1851 ||  || 5158 (2016) || 857 / 855 || 6,0 ||  || 
|-
| Кэмпбелл || 1782 ||  || 54 952 (2016) || 1313 / 1305 || 42,1 ||  || 
|-
| Кэрролл || 1842 ||  || 29 531 (2016) || 1238 / 1230 || 24,0 ||  || 
|-
| Ланенберг || 1746 ||  || 12 273 (2016) || 1119 / 1118 || 11,0 ||  || 
|-
| Ланкастер || 1651 ||  || 10 972 (2016) || 598 / 344 || 31,9 ||  || 
|-
| Лаудон || 1757 ||  || 398 080 (2017) || 1349 / 1336 || 298,0 ||  ||  в 1810 году. : по оценкам 2016 года  домохозяйства здесь составлял  долл./год, при среднем по стране  долл./год. 
|-
| Ли || 1792 ||  || 24 179 (2016) || 1132 / 1129 || 21,4 ||  || Самый западный округ Виргинии. 
|-
| Луиза || 1742 ||  || 35 236 (2016) || 1323 / 1285 || 27,4 ||  || 
|-
| Мекленберг || 1765 ||  || 30 892 (2016) || 1759 / 1619 || 19,1 ||  || Округ назван в честь английской королевы, чья фамилия происходит от немецкого региона, названного в честь , который был назван в честь поселения. 
|-
| Мидлсекс || 1673 ||  || 10 778 (2016) || 546 / 337 || 32,0 ||  || 
|-
| Монтгомери || 1772 ||  || 98 602 (2016) || 1008 / 1002 || 98,4 ||  || 
|-
| Мэдисон || 1792 || Мэдисон || 13 078 (2016) || 834 / 831 || 15,7 ||  || 
|-
| Мэтьюс || 1791 ||  || 8782 (2016) || 653 / 223 || 39,4 ||  || 
|-
| Нельсон || 1807 ||  || 14 869 (2016) || 1228 / 1220 || 12,2 ||  || В округе находится водопад  (370 м) — самый высокий в стране из тех, что восточнее Миссисипи. 
|-
| Нортамберленд || 1648 ||  || 12 222 (2016) || 741 / 495 || 24,7 ||  || 
|-
| Нортгемптон || 1634 ||  || 12 139 (2016) || 2059 / 549 || 22,1 ||  || Округ находится в эпицентре Чесапикского кратера. 
|-
| Ноттоуэй || 1789 ||  || 15 595 (2016) || 818 / 813 || 19,2 ||  || 
|-
| Нью-Кент || 1654 ||  || 21 147 (2016) || 578 / 544 || 38,9 ||  || 
|-
| Огаста || 1738 || Стэнтон || 74 997 (2016) || 2515 / 2505 || 29,9 ||  || 
|-
| Орандж || 1734 ||  || 36 073 (2017) || 888 / 883 || 40,9 ||  || 
|-
| Патрик || 1791 ||  || 17 923 (2016) || 1259 / 1251 || 14,3 ||  || 
|-
| Паухатан || 1777 ||  || 28 443 (2016) || 679 / 673 || 42,3 ||  || 
|-
| Пейдж || 1831 ||  || 23 654 (2016) || 813 / 805 || 29,4 ||  || 
|-
| Питтсильвания || 1767 ||  || 61 687 (2016) || 2533 / 2510 || 24,6 ||  || Самый большой округ Виргинии по площади суши. В округе находится крупнейшее в США (7-е в мире) неразработанное  урана. 
|-
| Принс-Джордж || 1703 ||  || 37 845 (2016) || 730 / 686 || 55,2 ||  || 
|-
| Принс-Уильям || 1731 || Манассас || 463 023 (2017) || 901 / 870 || 532,2 ||  || За 58 лет (1959—2017) население округа выросло в 10 раз. 
|-
| Принс-Эдуард || 1754 ||  || 23 142 (2016) || 917 / 906 || 25,5 ||  || 
|-
| Пьюласки || 1839 ||  || 34 203 (2016) || 855 / 829 || 41,3 ||  || 
|-
| Раппахэннок || 1833 ||  || 7321 (2017) || 692 / 689 || 10,6 ||  || 
|-
| Расселл || 1786 ||  || 27 370 (2016) || 1235 / 1228 || 22,3 ||  || 
|-
| Ричмонд || 1692 ||  || 8774 (2016) || 559 / 495 || 17,7 ||  || 
|-
| Роанок || 1838 || Сейлем || 94 031 (2016) || 650 / 650 || 144,7 ||  || 
|-
| Рокбридж || 1777 || Лексингтон || 22 392 (2016) || 1557 / 1549 || 14,5 ||  || 
|-
| Рокингем || 1778 ||  || 79 744 (2016) || 2209 / 2199 || 36,3 ||  || 
|-
| Сарри || 1652 ||  || 6544 (2016) || 803 / 723 || 9,1 ||  || Среди достопримечательностей округа можно отметить , построенный в 1665 году, ныне он является самым старым сохранившимся кирпичным строением США. 
|-
| Сассекс || 1754 ||  || 11 504 (2016) || 1277 / 1269 || 9,1 ||  || 
|-
| Саутгемптон || 1749 ||  || 18 057 (2016) || 1559 / 1551 || 11,6 ||  || 
|-
| Скотт || 1814 ||  || 21 930 (2016) || 1396 / 1388 || 15,8 ||  || 
|-
| Смит || 1832 ||  || 30 656 (2017) || 1171 / 1168 || 26,2 ||  || 
|-
| Спотсилвейния || 1721 ||  || 133 033 (2017) || 1072 / 1039 || 128,0 ||  || 
|-
| Стаффорд || 1664 ||  || 146 649 (2017) || 725 / 697 || 210,4 ||  || За 60 лет (1957—2017) население округа выросло в 10 раз. 
|-
| Тазуэлл || 1799 ||  || 41 095 (2017) || 1347 / 1344 || 30,6 ||  || 
|-
| Уайз || 1856 ||  || 39 228 (2016) || 1049 / 1044 || 37,6 ||  || 
|-
| Уит || 1790 ||  || 29 016 (2016) || 1204 / 1197 || 24,2 ||  || 
|-
| Уоррен || 1836 ||  || 39 563 (2017) || 562 / 552 || 71,7 ||  || 
|-
| Уэстморленд || 1653 ||  || 17 592 (2016) || 655 / 593 || 29,7 ||  || 
|-
| Флойд || 1831 ||  || 15 731 (2016) || 989 / 987 || 15,9 ||  || 
|-
| Флуванна || 1777 ||  || 26 271 (2016) || 751 / 741 || 35,5 ||  || 
|-
| Фокир || 1759 || Уоррентон || 69 465 (2017) || 1686 / 1676 || 41,4 ||  || 
|-
| Франклин || 1785 ||  || 56 069 (2016) || 1844 / 1787 || 31,4 ||  || 
|-
| Фредерик || 1743 ||  || 86 484 (2017) || 1077 / 1072 || 80,7 ||  || Самый северный округ Виргинии. 
|-
| Фэрфакс || 1742 || Фэрфакс || 1 148 433 (2017) || 1052 / 1013 || 1133,7 ||  || Округ с самым большим количеством жителей, в нём проживает 13,6 % населения Виргинии и 19,8 % населения Вашингтонской агломерации. Занимает 3-е место в списке округов США с самым высоким доходом. В округе находятся штаб-квартиры ЦРУ, НАГПР, НУВКР, НКТЦ и Директора Национальной разведки; а также 7 из 500 крупнейших компаний США. 
|-
| Хайленд || 1847 ||  || 2216 (2016) || 1077 / 1075 || 2,1 ||  || Округ с наименьшим количеством жителей и с самой низкой плотностью населения в Виргинии. Самый малонаселённый и самый высокогорный округ из тех, что восточнее Миссисипи. 
|-
| Хановер || 1720 ||  || 104 392 (2016) || 1228 / 1215 || 85,9 ||  || 
|-
| Хенрайко || 1634 ||  || 326 501 (2016) || 635 / 616 || 530,0 ||  || 
|-
| Чарльз-Сити || 1619 ||  || 7071 (2016) || 528 / 474 || 14,9 ||  || 
|-
| Честерфилд || 1749 ||  || 339 009 (2016) || 1132 / 1096 || 309,3 ||  || 
|-
| Шарлотт || 1764 ||  || 12 129 (2016) || 1238 / 1230 || 9,9 ||  || 
|-
| Шенандоа || 1772 ||  || 43 175 (2016) || 1326 / 1318 || 32,8 ||  || «Ядро» долины Шенандоа. 
|-
| Эссекс || 1692 ||  || 11 123 (2016) || 741 / 666 || 16,7 ||  || 
|}

Список независимых городов 
Сортировка по умолчанию — по названию города, по алфавиту. Также любой столбец можно отсортировать по алфавиту (по убыванию-возрастанию), нажав на чёрные треугольники в заглавии столбца.

 См. также 
 Список городов Виргинии по численности населения
 Список округов Западной Виргинии
 
 
 
 

 Примечания 

 Литература 
 Джозеф Натан Кейн, Чарльз Кёрри Айкен. «The American Counties: Origins of County Names, Dates of Creation, and Population Data, 1950—2000» (2005), изд. Scarecrow Press, 529 с., ISBN 9780810850361

 Ссылки 
 Площадь и население округов и независимых городов Виргинии 1790—2010  на сайте dhcd.virginia.gov, 19 апреля 2012
 Current Virginia Counties & Independent Cities  на сайте homepages.rootsweb.com
 USA Counties in Profile  на сайте ''statsamerica.org

Виргиния
Виргиния
Округа